Кири́лловка — село в Арзамасском районе Нижегородской области. Административный центр Кирилловского сельсовета.

Население 
Благодаря близости к городу, село постоянно растёт и расстраивается. Нередко за счёт переезжающих горожан, стремящихся в более тихую, благоустроенную местность, недалеко от постоянной работы в Арзамасе.

Инфраструктура 
В селе работают 4 небольших продуктовых магазина, а также средний магазин самообслуживания «Магнит».

Построен новый, большой детский сад. Учиться дети ходят в соседний микрорайон «Кирилловский», в городскую школу №17.

Рядом с детским садом расположен действующий клуб, в котором проходят киносеансы, дискотеки, праздничные мероприятия. В клубе проведён ремонт и руководство привлекает граждан к активной культурно-досуговой жизни.

Через село проходят два городских автобусных рейса — №9 и №10, интервалами в 15-20 минут, что облегчает доступ жителям к городу.

В Кирилловке проложены новые асфальтные дороги по всем улицам и даже закуточкам.

В скором будущем ожидается строительство нового микрорайона к северу от села, с выездом на улицу Калинина

г. Арзамаса.

Экономика 
Помимо продуктовых магазинов, в Кирилловке при въезде находится торговый дом «Медведь» (автозапчасти). Есть автосервисы, лесопилка, кузнечный цех, частные мастерские.

Церковь 
В селе располагается церковь Троицы Живоначальной. Престолы: Троицы Живоначальной, Димитрия Солунского, Собора Пресвятой Богородицы.
Год постройки: 1821.

Интересное 
В старину западную часть улицы Свобода называли — Околица. а Восточную после оврага — Маньчжурия. Молодые люди с одной стороны ходили к молодым людям на другую сторону на потешные бои.

Западную часть улицы Полевая, где расположены многоквартирные дома называют — Шанхай. Т.к в том месте дома стояли очень часто друг к другу, и плотность заселения была большой, что напоминало одноимённый китайский город.

Примечания

Ссылки 
 Соборы.ру Кирилловка. Церковь Троицы Живоначальной

Населённые пункты Арзамасского района